Vitanovac je lahko:
 Vitanovac, Bela Palanka (Srbija)
 Vitanovac, Kruševac (Srbija)
 Vitanovac, Kraljevo (Srbija)